Фома Иванович Винтергальтер (годы жизни не известны, до 1845 — после 1880) — русский .

Окончил Академию Художеств в 1865 году.

Проекты 

 Лиговский проспект, д.№ 295, правая часть — здание Александровской школы Ремесленного общества. 1873—1874.
 7-я Красноармейская улица, д.№ 13 — доходный дом. 1874.
 Гражданская улица, д.№ 20 — доходный дом. 1874—1875.
 Театральная площадь, д.№ 12 — доходный дом. 1877.
 Литейный проспект, д.№ 54/улица Жуковского, д.№ 2 — доходный дом. 1877. Включен существовавший дом.
 Проспект Римского-Корсакова, д.№ 59 — доходный дом. 1878.
 Московский проспект,41 — 6-я Красноармейская улица, д.№ 1 — доходный дом. Перестройка и расширение. 1880.

Литература

Ссылки 
 Санкт-Петербургские ассамблеи

Архитекторы Санкт-Петербурга
Персоны без указанного места рождения
Выпускники Императорской Академии художеств
Архитекторы Российской империи